Goršćaki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 139 stanovnika te 42 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji